Finback steht für:
 NATO-Codename des chinesischen Jagdflugzeugs Shenyang J-8
 USS Finback (SS-230) (1942 bis 1958), U-Boot der Gato-Klasse der US Navy
 USS Finback (SSN-670) (197000 bis 1997), U-Boot der Sturgeon-Klasse der US Navy
Siehe auch:
 Finback Massif